Les Masters de snooker 2017 sont un tournoi de snooker professionnel de catégorie non-ranking (ne comptant pas pour le classement mondial) faisant partie des compétitions de la Triple couronne (en anglais Triple Crown) qui sont les tournois les plus réputés et médiatisés de ce sport avec le Championnat du Royaume-Uni et le Championnat du monde. Ils se tiennent du 15 au  et, comme de coutume depuis 2011, à l'Alexandra Palace de Londres.

Le tenant du titre Ronnie O'Sullivan et le dernier champion du monde Mark Selby sont systématiquement sélectionnés en tant que têtes de séries . Les 14 autres places sont allouées aux joueurs les mieux classés du moment selon la  révision du classement mondial de la saison (après le UK Championship de ).

L'Anglais Ronnie O'Sullivan conserve son titre. Il défait en finale l'inattendu et surprenant Joe Perry sur le score de 10 frames à 7 et remporte ainsi son septième titre dans l'épreuve.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est la même que l'année précédente :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale : 
Le « rolling 147 prize » pour un break maximum est fixé à .

Calendrier 
Les matchs sont programmés à raison de deux rencontres par jour, l'une en matinée à 13 h, l'autre en soirée à 19 h :
  : Ronnie O'Sullivan contre Liang Wenbo, Ding Junhui contre Kyren Wilson,
  : John Higgins contre Mark Allen, Stuart Bingham contre Joe Perry,
  : Judd Trump contre Marco Fu, Neil Robertson contre Allister Carter,
  : Mark Selby contre Mark Williams, Shaun Murphy contre Barry Hawkins,
  : vainqueur du match 1 contre vainqueur du match 2, vainqueur du match 3 contre vainqueur du match 4,
  : vainqueur du match 7 contre vainqueur du match 8, vainqueur du match 5 contre vainqueur du match 6,
  : demi-finale des vainqueurs du , demi-finale des vainqueurs du ,
  : finale en deux sessions.

Tableau

Finale

Centuries 

 141, 140, 130, 110, 110, 102  Marco Fu
 139, 109, 101  Mark Selby
 132  Stuart Bingham
 127, 117, 116, 115, 107  Joe Perry
 122, 121, 112  Ronnie O'Sullivan
 120  Ding Junhui
 117  Neil Robertson
 112, 102  Judd Trump
 111  John Higgins
 109  Liang Wenbo
 106  Kyren Wilson
 104  Mark Allen

Notes et références

Notes

Références 

2017
Sport à Londres en 2017
Sport en janvier 2017